LDP peut faire référence à :

En politique 
 dans plusieurs pays, , abréviation en anglais de 
 Laban ng Demokratikong Pilipino, parti politique philippin.
 La Ligue des patriotes fut le premier mouvement politique de masse en France, d'obédience nationaliste.

Autres 
 Livret Développement Durable.
 Label Distribution Protocol est un protocole réseau standardisé pour l'échange d'information.
 Le Livre de poche est une collection littéraire éditée par la Librairie générale française, filiale d'Hachette.
 La liberté de panorama (LdP).